Cerro Farallón bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Farallón (Barranquitas, Puerto Rico)	
 Cerro Farallón (Vieques, Puerto Rico)